Брњица може да се односи на:

 Брњица, псећа брњица, направа за спречавање животињског уједа

или

 Брњица (Голубац), насеље у општини Голубац, Република Србија
 Брњица (Кнић), насеље у општини Кнић, Република Србија
 Брњица (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Република Србија
 Брњица (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Брњица (Шибеник), насеље у општини Шибеник, Далмација, Република Хрватска
 Брњица (Живинице), насеље у општини Живинице, Федерација БиХ, БиХ
 Брњица (Гњилане), насеље у општини Гњилане, КиМ, Република Србија
 Горња Брњица, насеље у општини Приштина, КиМ, Република Србија
 Доња Брњица, насеље у општини Приштина, КиМ, Република Србија